Twist kan avse:

 Twist – en vävteknik, se tve-skyttling
 Twist (dans) – en dans som för första gången dök upp 1961
 Twist (konfekt) – ett varumärke för ett slags konfekt
 Twist (roman) – en roman av Klas Östergren
 Twist (sång) – en låt av gruppen Goldfrapp
 Twist, Niedersachsen – en kommun i Tyskland
 Hoppa twist – en lek med resårband
 Oliver Twist – en romanfigur